Фенетра́нж () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Сарбур.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 7577 человек. Код INSEE кантона — 5710. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в составе кантона 21 коммуна, административный центр — коммуна Фенетранж.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель